Schulbach ist ein Gewässername; Sortierung alphabetisch nach Vorfluter:

 Schulbach (Eckbach), rechter Zufluss des Eckbachs (zur Möhlin) bei Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schulbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Limbach, Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern 
 Schulbach (Patkenbach), linker Zufluss des Patkenbachs (zum Eusternbach)  in Batenhorst, Stadt Rheda-Wiedenbrück, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Schulbach (Ruederchen), linker Oberlauf der Ruederche oder Ruederchen bis Winkel, Gemeinde Schmiedrued, Bezirk Kulm, Kanton Aargau
 Schulbach (Speller Aa), linker Zufluss der dort Recker Aa genannten Speller Aa bei Twenhusen, Gemeinde Recke, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Schulbach (Vogelbach), rechter Zufluss des Vogelbachs (zur „Bielefelder“ Lutter) in Altenhagen, Stadtbezirk Heepen, kreisfreies Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Löhner Schulbach, rechter Zufluss der Werre bei Löhne, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Pflanzschulbach, rechter Zufluss des Kuhnbach (zur Fichtenberger Rot), bei Vorderbüchelberg, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schulgraben
 Schulklingenbach, rechter Zufluss des Kochers  bei Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg